Fußballnationalmannschaft von St. Kitts und Nevis steht für:

 Fußballnationalmannschaft von St. Kitts und Nevis (Männer)
 Fußballnationalmannschaft von St. Kitts und Nevis (Frauen)